Койшы Шаяхметович Шаяхметов (1929, село Кызылшилик Нуринского района Карагандинской области — 1981, Караганда) — казахский советский журналист.

Биография 
Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (1951), защитил дипломную работу «Очерки Габдола Сланова» (1951).

Работал заведующим отдела промышленности и транспорта в газете «Орталық Қазақстан» на протяжении 15 лет. Член КПСС с 1960 года, член Союза журналистов СССР. Награждён Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Источники 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ІSBN 9965-34-515-5
 Қ. Шаяхметов. Ғабдол Слановтың очерктері. Алматы, 1951.
 «Орталық Қазақстан», № 232 (14 264), 9 октября, 1981.

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Журналисты СССР
Члены КПСС
Члены Союза журналистов СССР